Intermeco ist die von Dušan Šestić komponierte Nationalhymne von Bosnien und Herzegowina.

Die Hymne wurde am 10. Februar 1998 mit der neuen Flagge eingeführt, da die frühere von Dino Merlin komponierte Nationalhymne Jedna si jedina („Eine bist du, Einzige!“) von den in Bosnien-Herzegowina lebenden Serben und Kroaten abgelehnt wurde.

Die Nationalhymne hatte bis 2009 keinen Text. Ein im Jahr 2008 durchgeführter Textwettbewerb brachte über 300 Vorschläge. Eine vorrangig aus Mitgliedern des bosnischen Parlaments besetzte Auswahlkommission hat im Januar 2009 den Vorschlag des Komponisten Dušan Šestić und Benjamin Isović akzeptiert. Der Text muss aber noch durch das zuständige Ministerium und das Parlament bestätigt werden. Dies geschieht seit langer Zeit nicht, weil sich politisch keine Zustimmung findet und ist auch bis heute (Stand: 5. März 2020) noch nicht geschehen.

Text

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Bosnien und Herzegowina)